Fietssnelweg F28 van Brussel naar Boom in België
 Fokker F28, vliegtuig